Романус:

Фамилия 
 Романус, Аврам Иванович — русский генерал-поручик, участник Семилетней войны
 Романус, Иван Васильевич (1803—1861) — русский генерал-лейтенант, Костромской губернатор
 Романус, Иоганн Иванович (1709—1770) — русский генерал-майор, участник Семилетней войны

Прочее 
 Мариус де Романус — персонаж цикла «Вампирские хроники»
 Романус (наст. имя Роман Андреевич Иванов, род. 2000) – российский видеоблогер.